Abraca peut désigner :
 Abraca, jeu vidéo sorti en 2016 ;
 Abraca, série d'animation diffusée en 2019.